De 2. Bundesliga 1992/93 was het negentiende seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. Vorig seizoen werd er in twee groepen gespeeld door de instroom van zes Oost-Duitse clubs. Dit seizoen werden beide groepen weer samengevoegd tot één groep van 24 clubs. Om in het volgende seizoen weer op 20 clubs te komen moesten er dit jaar zeven clubs degraderen. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand

Statistieken

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Nederlanders
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 1992/93 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Zie ook
Bundesliga 1992/93
DFB-Pokal 1992/93
Finale DFB-Pokal 1993

Duits competitievoetbal 1992/93
Seizoen 1992/93